The Ritz – locale di musica rock di New York
 The Ritz – locale di musica di Manchester
 The Ritz – gruppo musicale barbershop statunitense
 The Ritz – commedia di Terrence McNally del 1976
 Il vizietto americano (The Ritz) – film del 1976 diretto da Richard Lester
 The Ritz – serie televisiva britannica del 1987

Pagine correlate 
 Ritz